Систе́ма футбо́льных лиг Австра́лии представляет собой вообще не связанные лиги для австралийских футбольных клубов в различных уровнях. Клубы из разных уровней не имеют право на повышение или понижение в классе. Единственной профессиональной лигой Австралии является A-League, она является высшим дивизионом в системе лиг. Лига включает в себя 12 профессиональных клубов. Несмотря на большую систему лиг, в Австралии нет ротации между A-Лигой и дивизионами второго эшелона, так как пропасть в классе между Высшей лигой и полупрофессиональными лигами велика.

Система футбольных лиг Австралии

A-League 
А-Лига — сильнейшая лига Австралии. Лига была создана в 2004 году на смену National Soccer League, просущестувовавшей в период с 1977 по 2004 года. В ней играют 11 профессиональных клубов из самой Австралии и одна команда из Новой Зеландии — Веллингтон Феникс. По окончании каждого сезона первые шесть команд играют в Плей-офф. Первые две команды попадают в Финальную серию, остальные шесть команд начинают розыгрыш со стадии Плей-офф Финальной серии. Команда-победитель турнира становиться чемпионом A-Лиги и получает право сыграть в Групповом этапе Лиги чемпионов АФК, вторая команда так же вправе на участие в розыгрыше ЛЧ АФК на будущий сезон, но уже начиная розыгрыш со стадии Второго квалификационного раунда.

Премьер-лига 
Премьер-лига занимает второе место в системе лиг. Она разбита на одиннадцать региональных лиг по географическому принципу. В общей сложности в ней играет 104 команды. В Премьер-дивизионах играют клубы, до 2004 года представлявшие Австралию на международной арене и являвшиеся элитой австралийского футбола. Но после образования A-League все их достижения канули в лету, а их место заняли молодые футбольные клубы, созданные специально для того, что бы заполнить Высшую лигу. Так как в лигах играют полупрофессионалы — команды не выходят в старшую лигу, и команды на уровне любительских лиг регрессируют относительно А-Лиги из года в год. Но клубы этого уровня принимают участие в национальном кубке.

Примечания 

Футбол в Австралии
Австралия